Василий Иванович Арка́шев (1914—1996) — советский белорусский фотокорреспондент.

Биография 
 Родился в деревне Радичи (ныне Дубровский район, Брянская область) .
 1933 — окончил курсы фотопрессбюро в Харькове. Три года работал фотокорреспондентом газет Украины.
 1936 — призван на срочную службу в армию.
 После окончания службы — фотокорреспондент газеты БВО «Красноармейская правда».

На фронте с первого дня Великой Отечественной войны. Работает фотокорреспондентом газеты 3-го Белорусского фронта «Уничтожим врага». В послевоенные годы продолжал работать в военной прессе: в газетах БВО и ГСВГ.

 1963—1970 Фотокорреспондент журнала «Сельское хозяйство Белоруссии».
 С 1971 года Фотокорреспондент творческой студии Союза журналистов Белоруссии «Фото и жизнь».

Публикации 
 Альбом «Фронтовыми дорогами» (1969).
 Книга документальных рассказов о судьбах героев войны «Мы встречались в бою».
 Дорогами Василия Тёркина: (Страницы из фронтовой жизни А. Т. Твардовского). Альбом, В. И. Аркашев, Минск, Беларусь 1985

Награды и премии 
 два ордена Красной Звезды (7.1.1944; 30.4.1945)
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 две медали «За боевые заслуги» (4.5.1943)
 медаль «За оборону Москвы» (28.7.1944)
 медаль «За взятие Кенигсберга»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Первая премия на международном конкурсе газеты «Правда» (1975).
 Серебряная медаль и диплом II степени на Всесоюзной выставке, посвященной 30-летию Победы.

Примечания

Ссылки 
 http://archives.gov.by/index.php?id=655579
 Фотовыставка: В. Аркашев. Моя война
 https://www.webcitation.org/69VwzgQq2?url=http://www.podvignaroda.mil.ru/

Члены Союза журналистов СССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны